

Astronomia 
 M31 – numero del Catalogo di Messier della Galassia di Andromeda

Matematica 
 M31 – numero primo di Mersenne, 231 − 1 =

Altro 
 Suomi M-31 – mitragliatrice leggera finlandese